Урс Ноэль Глуц фон Блоцгейм (р. 18 декабря 1932 в Золотурне) — швейцарский зоолог, известный в первую очередь как орнитолог. Почётный профессор Бернского университета. Почётный доктор во Фрибурском университете. Почётный член Британского орнитологического союза, а также аналогичного американского союза.

Работы 
 «Handbuch der Vögel Mitteleuropas», ставшая классической книга о птицах Европы. Немецкий язык, один из двух составителей
 «Die Brutvögel der Schweiz»

Награды 
 Медаль Конрада Лоренца

Примечания

Литература 
 Roland Prinzinger: Das «Handbuch der Vögel Mitteleuropas» ist vollendet. In: Der Ornithologische Beobachter. Band 94, Nr. 4, 1997, S. 273—276 (PDF-Datei; 481 KB — Würdigung von Urs N. Glutz von Blotzheim und seiner Mitarbeiter).
 Heinrich Haller: Das Handbuch der Vögel Mitteleuropas — eine Würdigung. In: Der Ornithologische Beobachter. Band 94, Nr. 4, 1997, S. 277—280 (PDF-Datei; 332 KB — Würdigung von Urs N. Glutz von Blotzheim und seiner Mitarbeiter).

Ссылки 
 

Орнитологи Швейцарии
Почётные доктора Фрибурского университета